Пе́стерев — русская фамилия. Известные носители:
 Пестерев, Алексей Иванович (1910—1991) — командир стрелкового батальона, Герой Советского Союза.
 Пестерев, Владимир Николаевич (1940—2003) — почётный нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Пестерев, Георгий Иванович (1918—1995) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Пестерев, Иван Михайлович (род. 1975) — белорусский биатлонист.
 Пестерев, Лев Васильевич (1929—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Пестерев, Сергей Петрович (1888—1942) — российский и советский велогонщик.
 Пестерев, Тимур Александрович (1988) — российский борец вольного стиля.

См. также 
 Пестерева
 Пестерево